Шанкр — от  — «язвочка». Различают два вида шанкров:
 Твёрдый шанкр
 Мягкий шанкр